Horn steht für:

 Horn, Auswuchs am Kopf von Tieren
 Horn (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Horn (Behälter), Gefäß
 Horn (Blechblasinstrument), Blechblasinstrument (Waldhorn)
 Horn (Musik), Schallerzeuger in der Musik
 Horn (Lautsprecher), Bauprinzip für Lautsprecher
 Horn (diakritisches Zeichen) (dấu móc), diakritisches Zeichen des Vietnamesischen
 Horn, spitzer Teil am Amboss
 Horn, Teil am Reitsattel
 Hornsubstanz, harte Substanz der Haut
 Fühlhorn, veraltet für Fühler bei Insekten und anderen Gliederfüßern
 Hornstrahler, Bauform von Antennen
 Horn (Band), eine deutsche Extreme-Metal-Band

Horn steht für folgende geographischen Objekte:

 Horn (Bergname)
 Horn (Kap), Namensbestandteil bei Landspitzen 

Verwaltungsgebiete:

 Bezirk Horn, Verwaltungseinheit in Niederösterreich
 Landkreis Horn, Verwaltungseinheit im Reichsgau Niederdonau

Gemeinden:
 Horn (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Horn (Niederösterreich), Stadt in Niederösterreich
 Horn TG, Gemeinde im Bezirk Arbon, Kanton Thurgau, Schweiz

Sonstige Orte, Gemeindeteile:

 Horn (Ascheberg), Ortsteil von Ascheberg (Westfalen), Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Horn (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Horn (Gaienhofen), Ortsteil von Gaienhofen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Horn (Göggingen), Ortsteil von Göggingen (Württemberg), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Horn (Horn-Bad Meinberg), Ortsteil von Horn-Bad Meinberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Horn (Kirchanschöring), Ortsteil von Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Horn (Schorndorf), Siedlungsplatz im Stadtteil Haubersbronn, Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Horn (Schwangau), Ortsteil von Schwangau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Horn (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Horn (Ummendorf), Ortsteil von Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Horn (Untrasried), Ortsteil von Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Horn, Ortsteil von Horn-Lehe in Bremen, siehe Horn-Lehe #Horn
 Horn-Millinghausen, Ortsteil von Erwitte, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Hamburg-Horn, Stadtteil von Hamburg

 Horn (Gemeinde Altmünster), Ort bei Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

 Horn (Limburg), Dorf in der Provinz Limburg, Niederlande
 Horn (Kinda), Ort in Kinda (Gemeinde), Provinz Östergötlands län, Schweden
 Horn (Skövde), Ort in Skövde (Gemeinde), Provinz Västra Götalands län, Schweden
 Hory, Gemeinde im Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Żabi Róg, Ort in der Gmina Morąg, Masuren, Polen
 Șomcuta Mare, Stadt in Rumänien (deutsch auch Groß-Horn)

Baulichkeiten:
 Burg Horn – mehrere Burgen
 Haus zum Horn, Aachen
 Landhaus Horn, Bremen
 Musterhaus Am Horn, Versuchshaus des Bauhauses

Sonstiges:
 Horn (Halbinsel), Halbinsel in Island
 Horn (Ärmelkanal), Küstenfluss in der Bretagne, Frankreich
 Horn Bluff, Felsenkliff in der Antarktis
 Horn-Riff, Riff vor der Bouvetinsel, Südatlantik
 Großer Horn, Waldgebiet in Thüringen
 Horn (3003 m), Berg im Verwall
 Horn (Weimar), Straße in Weimar, Thüringen

Horn , Weiteres:
 Horn Druck & Verlag, deutsches Verlagshaus
 Horn-Linie, deutsche Reederei
 H. C. Horn, deutsche Reederei
 Modehaus Horn, deutsches Modehaus

Siehe auch:
 Am Horn
 Big Horn
 Hoorn (Begriffsklärung)
 Hörnchen (Begriffsklärung)
 Horne
 Hörnle
 The Horn
 Van Horn (Begriffsklärung)
 Englisch Horn
 Gemshorn